Ботошани може да се отнася до:
 Ботошани, град;
 Ботошани, окръг.